Bani puede referirse a:

 Banī, en árabe, «hijos de».
 ''bani (ბ) letra georgiana

Topónimo 
En Filipinas:
 Bani de Pangasinán, municipio de la provincia de Pangasinán.
 Bani de Tarlac, antiguo nombre del municipio de Ramos de Tarlac.

En la República Dominicana:
 Baní, capital y cabecera de la provincia Peravia.